Anatomy steht für:

 Anatomy (australische Band), eine australische Black- und Death-Metal-Band
 Anatomy (italienische Band), eine ehemalige italienische Death-Metal- und Grindcore-Band
 Anatomie im Englischen